Професіональна футбольна група А 1982–83 — 59-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув ЦСКА Септемврійско знаме.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЖСК-Спартак взяв участь у Кубку володарів кубків 1983—1984 як фіналіст Кубка Болгарії 1982—1983.
2. Клуб Локомотив (Пловдив) з Групи Б взяв участь у Кубку УЄФА 1983—1984 як володар Кубка Радянської армії 1982—1983.
3. Наприкінці сезону після звинувачення у договірних матчах клуб Спартак (Плевен) був виключений із Професіональної футбольної групи А.
4. З клубу Ботев (Враца) було знято 2 очки через виключення їх другої команди із ліги третього рівня.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Перший раунд 

|}

Другий раунд 
Після виключення із Професіональної футбольної групи А клубу Спартак (Плевен) розігрувалось ще одне додаткове місце у лізі на наступний сезон.

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1982–1983
Болгарія
Болгарія
1982 у болгарському спорті
1983 у болгарському спорті